The Mirror é um filme mudo norte-americano de 1913, dirigido por Anthony O'Sullivan com roteiro de Frank E. Woods.

Elenco 
Henry B. Walthall
Claire McDowell
Lionel Barrymore
Harry Carey
Charles West
John T. Dillon

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco